

Рудово — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Рудово — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства